ду́ши:
 «Мёртвые души» — произведение Гоголя.
 
 «Мёртвые души» — фильм Валерия Спирина (2008).
 «Мёртвые души» — опера (оперные сцены) Родиона Щедрина (1977).
 «Мёртвые души» — совместный альбом Кирилла Немоляева и Константина Селезнёва.